Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории до 64 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 27 июля в помещениях Токийского международного форума. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменок из 14 стран. 

После рывка лидировала канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон, поднявшая штангу весом 105 кг, в толчке она также опередила всех и взяла вес 131 кг, по сумме она завоевала золотую медаль и стала олимпийской чемпионкой.

Серебряную олимпийскую медаль в этой весовой категории тяжёлой атлетики завоевала итальянская спортсменка Джорджия Бординьон. Обладательницей бронзовой награды стала тайваньская спорстменка Чэнь Вэньхуэй.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Олимпиады 2020
 Результаты 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2020